В данной статье, в хронологическом порядке, перечислены все награды Бритни Спирс.

«Грэмми» 
Побед: 1
Номинаций: 8

История наград «Грэмми»

1999 год 
BIllboard Awards — певица года
BIllboard Awards — новичок года
 AOL Awards — лучший новичок
 Echo Awards — лучший исполнитель
 Hollywood Reporter Awards — лучшая певица
 Hollywood Reporter Awards — новичок года
 Music Week Awards — лучший сингл «…Baby One More Time»
 Gold Disc Awards — лучший международный новый исполнитель
Teen Choice Awards — выбранный сингл «…Baby One More Time»
 Rennbahn Express Awards (Австрия) — новичок года
 Much Music Awards (Канада) — лучший международный исполнитель
MTV Europe Music Awards — лучшая певица
MTV Europe Music Awards — прорыв года
MTV Europe Music Awards — лучший поп исполнитель
MTV Europe Music Awards — лучший сингл «…Baby One More Time»
 М6 Awards (Франция) — лучшая песня «…Baby One More Time»
 Popcorn Awards (Германия) — лучшая певица
 Bravo Gold Awards (Германия) — лучшая международная певица
 Golden Bravo Otto Awards (Германия) — любимый исполнитель года
 TMF Awards (Голландия) — лучший новичок
 Premios Amigos Awards (Испания) — лучший международный исполнитель
 RockBear Awards (Швеция) — лучший новый исполнитель
 Smash Hits Awards (Англия) — лучшая певица
 Smash Hits Awards (Англия) — стильная девушка
 Smash Hits Awards (Англия) — лучшая девушка с изюминкой
 Smash Hits Awards (Англия) — лучшая танцовщица
 Smash Hits Awards (Англия) — лучшая женская прическа
 Music Week Awards (Англия) — самый продаваемый артист в Англии
American Music Awards — лучший новый исполнитель

2000 год 
BIllboard Awards — альбом года «Oops!...I Did It Again»
Teen Choice Awards — самая страстная девушка
Teen Choice Awards — самая популярная певица
Nickelodeon Kids' Choice Awards — любимая певица
 Capital London Awards (Англия) — самая любимая Лондонская международная певица
 Bravo Supershow Awards (Германия) — лучшая певица
People’s Choice Awards — лучший международный исполнитель
World Music Awards (Италия) — самый продаваемый исполнитель в мире

2001 год 
Teen Choice Awards — самая любимая певица
Nickelodeon Kids' Choice Awards — любимая певица
 Pepsi Awards (Англия) — самая любимая певица
 VH-1 Awards — лучший животик
 Rolling Stone Magazine Awards — исполнитель года
 J-14 Awards — лучшая татуировка
 J-14 Awards — лучший пирсинг
 Smash Hits Awards (Англия) — лучшая певица
 ECHO Music Award — Лучшая международная женщина

2002 год 
Teen Choice Awards — самая страстная девушка
Teen Choice Awards — самая популярная певица
 Barbie Awards — награда Куклы Барби
 Cosmo Awards — веселая и бесстрашная женщина года
Emmy Awards — лучшая декорация (Live In Las Vegas Show)
Emmy Awards — лучшая передача (SNL с Бритни Спирс)
 Neil Bogart Memorial Fund — любимая певица для детей
 Rolling Stone Awards — самая стильная женщина
 Rolling Stone Awards — лучшая певица

2003 год 
 Gold Disk Award — Международное домашнее видео «Live From Las Vegas» (DVD)
 Gold Disk Award — Международный видеоклип «I’m Not A Girl, Not Yet A Woman» (DVD сингл)
 Glamour Magazine Awards — женщина года
 Golden Music Awards — лучшее международное видео «I’m Not A Girl, Not Yet A Woman»
 TRL Awards — награда первой леди

2004 год 
Razzie Awards — Worst Supporting Actress (Fahrenheit 9/11)
People’s Choice Awards — Favourite International Artist (Herself)
Billboard Awards — Hot Dance Sales Single of the Year (Me Against the Music)
Billboard Awards — Best-Selling Dance Single of the Year (Me Against the Music)
NRJ Music Awards — Music Website of the Year (Herself)
Teen Choice Awards — Choice Music Single (Toxic)
Teen Choice Awards — Choice Music: Love Song (Everytime)
Teen Choice Awards — Choice Music: Hook Up (Me Against The Music)
Teen Choice Awards — Choice Music: Tour (The Onyx Hotel)
Teen Choice Awards — Choice Song Of The Summer (Outrageous)
MTV Video Music Awards — Best Female Video (Toxic)
MTV Video Music Awards — Best Pop Video (Toxic)
MTV Video Music Awards — Best Dance Video (Toxic)
MTV Europe Music Awards — Best Song (Toxic)
MTV Europe Music Awards — Best Female (Herself)
 MTV Video Music Brasil — Best International Video (Me Against the Music)
 MTV Video Music Awards Japan — Best Collaboration (Me Against the Music with Madonna)
 Japan Gold Disc Awards — Rock Album of the Year (In The Zone)
Yahoo! — Top Searched Artist of the Year (Herself)
 Popstar Magazine Awards — Popastic Video Right Now (Toxic)
Guinness World Record — 5th Best Selling Female Artist In Music History (Herself)
 Groovevolt Awards — Video of the Year (Toxic)
 Groovevolt Awards — Best Female Album (In The Zone)
 Groovevolt Awards — Best Song Performance by a Female Artist (Everytime)
 Groovevolt Awards — Most Fashionable Artist (Herself)
FHM — #1 Sexiest Woman in the World (Herself)
 TRL Awards — Gridlock Award (Herself)
Ivor Novello Awards — Most Performed Work (Toxic)

2005 год 
 Gold Disk Awards — международный альбом года «Greatest Hits: My Prerogative»
Grammy Awards — Лучшая танцевальная запись «Toxic»
 Groovebelt Awards — видео года «Toxic», Лучший альбом (женский): In The Zone, Самая стильная певица, Лучшая работа (жен): Everytime
 Miscellaneous Awards Consumer’s Choice Awards — Curious
 Fragrance Foundations Best Woman Fragrance — Curious
 BMI Film & TV Awards Best Original Song — Britney Spears, Scott Bennett (Zoey 101)
Teen Choice Awards Choice TV: Female Personality — Herself
Teen Choice Awards Choice Music : Female Artist — Herself
People’s Choice Awards Favourite Combined Forces — Britney Spears, Madonna
NRJ Music Awards International Female Artist of the Year — Herself
NRJ Music Awards Video Of The Year — Toxic
 MTV Asia Awards Favorite Female Artist — Herself
 MTV Video Music Brasil Best International Video — Do Somethin'
 MTV Australia Awards Best Female Herself
 MTV Australia Awards Best Dance Video — Toxic
 MTV Australia Awards Sexiest Video — Toxic
Nickelodeon Kids' Choice Awards Best Song — Toxic
 International Dance Music Awards Best Pop Dance Track — Toxic
IFPI Hong Kong Top Sales Music Awards Ten foreign sales record — Greatest Hits: My Prerogative
 Japan Gold Disc Awards Rock & Pop Album of the Year — Greatest Hits: My prerogative
Yahoo! Top Searched Artist of the Year — Herself
FHM #5 Sexiest Woman in the World — Herself
 Golden Music Awards Music Video of the Year — Toxic
 Golden Music Awards Rock/Pop Album of the Year — Greatest Hits: My Prerogative
 Razzie awards Worst supporting actrees — Herself
 ShockWaves Nme Awards worst dressed — Herself

2006 год 
Teen Choice Awards — Лучшая певица (In Israel)
 Indonesia Magazine Music Awards — Лучшая песня — Someday (I Will Understand)
 Glammy Awards Best Fragrance — drugstore Curious
 Top Searched Artist of the Year — Herself
 Covina Awards Best Female Artist — Herself
 Covina Awards Best Pop Song — Someday (I Will Understand)

2007 год 
 Billboard’s Reader Choice — Альбом Года (Blackout) (США)
 Hit Music Awards — Лучшая Международная Певица (Франция)
 Hit Music Awards — Лучшая Международня Песня (Gimme More) (Франция)
 Hit Music Awards — Лучший Международный Альбом (Blackout) (Франция)
Yahoo! — Самый запрашиваемый артист года
 Yahoo Music Awards — Альбом Года (Blackout) (Англия)
 Yahoo Music Awards — Лучшая Певица (Англия)
 Yahoo Music Awards — Лучшая Танцевальная Песня (Gimme more) (Англия)
 Yahoo Music Awards — Лучшая Песня Года (Piece of Me)(Англия)
 Covina Awards — Лучшая Певица (США)
 Covina Awards — Лучший Альбом Года (Blackout) (США)
 Covina Awards — Лучшая Песня (Piece of Me)(США)
 Covina Awards — Crazy Хит (Toy Soldier)(США)
 Covina Awards — Лучшее Возвращение (США)

2008 год 
NRJ Music Awards — Лучший Международный Альбом (Франция)
 Apelzin Awards — Лучший Поп Артист (Россия)
MTV Video Music Awards — Видео Года (Piece of Me)
MTV Video Music Awards — Лучшее Поп видео (Piece of Me)
MTV Video Music Awards — Лучшее Женское видео (Piece of Me)
MTV Europe Music Awards — Лучший альбом «Blackout»
MTV Europe Music Awards — Лучший артист 2008
 Glammy Awards — Best Fragrance — drugstore (Curious)
 BMI Film & TV Awards — Best Original Song (Britney Spears, Scott Bennett (Zoey 101))
NRJ Music Awards — International Album of the Year («Blackout»)
Teen Choice Awards — Most Fanatic Fans (Herself)
 MTV Video Music Brasil — Best International Artist (Herself)
 MTV Women of the Year — 2nd Place (Herself)
 AOL Awards — Top Searched Celebrity (Herself)
Yahoo! — Most Searched Person of the Year (Herself)
Guinness World Record — Most Searched Person (Herself)
FHM — #31 Sexiest Woman in the World (Herself)
 Total Finale Live — Most Iconic Video of the Past TRL Decade (…Baby One More Time)
 Total Finale Live — Queen of TRL (Herself)
 Total Finale Live — Queen of Music Videos (Herself)
 Bambi Awards — Best International Pop Star (Herself)
 Perezzies Awards — Most Improved (Herself)
 Popjustice Readers' Poll — Best Single (Womanizer)
 Popjustice Readers' Poll — Worst X Factor Performance (Established Singer) (Herself)
 Popjustice Readers' Poll — Best Comeback (Herself)
 inMusic Awards — Best Music Video (Womanizer)
 inMusic Awards — Zune Best Artist (Womanizer)
 Playboy Magazine — Sexiest Commercial Ever (Curious)
 Hit Music Awards — Best International Album (Blackout)

2009 год 
 Hello Magazine Grand Finale 2008 — Самая Привлекательная Женщина
NRJ Music Awards — Лучшая Международная Певица (Франция)
NRJ Music Awards — Видео Года (Womanizer)(Франция)
 2008 Popjustice Readers' Poll — Лучший Сингл (Womanizer)
 2008 Popjustice Readers' Poll — Лучшее Возвращение
 2008 Popjustice Readers' Poll — Лучшее Выступление на X Factor
 Playboy Magazine — Самое Сексуальное Видео (Womanizer)
 MTV Australia Awards — Лучшая Хореография (Circus)
 Bravo A List Awards — Певица Года
 Bravo A List Awards — Лучший Альбом (Circus)
 Bravo A List Awards — Лучший Рингтон (Circus)
Forbes Magazine — #13 место (Среди богатых знаменитостей мира)
 OK! Magazine — #1 место (Среди лучших тел знаменитостей мира)
Teen Choice Awards — Ultimate Choice Awards (Награда Почётного гостя за особые заслуги в индустрии музыки)
MTV Video Music Awards — Best Pop Video (Womanizer)

2011 год 
MTV Video Music Awards — Best Pop Video (Till the World Ends)
MTV Video Music Awards — Video Vanguard Award (Премия имени Майкла Джексона «Признание поколения»)
MTV Europe Music Awards — Best North American Act
 MTV Video Music Brasil — Best International Artist
 MuchMusic Video Awards — International Video of the Year — Artist (Till the World Ends)
 MuchMusic Video Awards — UR Fave International Artist Video (Till the World Ends)
 Hot 40 Music Awards — Best Female Song (Hold It Against Me)
 Hot 40 Music Awards — Best Pop Song (Hold It Against Me)
 Hot 40 Music Awards — Best Dance Song Best Collaboration Song (Till The World Ends (Remix) Feat. Nicki Minaj and Ke$ha)
 Hot 40 Music Awards — Best R&B Song (S&M (Remix) Rihanna Feat. Britney Spears)
 Hot 40 Music Awards — Artist of The Year Best Female Artist (Herself)
 Cosmopolitan Fragrance — Awards Best Celebrity Fragrance For Women — Readers' Award (Fantasy)
Teen Choice Awards — Choice Summer : Star Female (Herself)
 Virgin Media Music Awards — Hottest Female
 AOL Awards — Song of the Year (Till The World Ends)
Guinness World Record — Youngest Female Artist To Have Six Of Her Albums Reach #1 On The Music Charts (Herself)
 inMusic Awards — Best Music Video (Hold it Against Me)
 RollingStone.com Readers Choice Awards — Best Female Dancer Ever (Herself)
 RollingStone.com Readers Choice Awards — Best Song Of The Summer (I Wanna Go)
 O Music Awards — Most Outrageous Tweet (Herself)
 EVMA — Video Of The Year (Till The World Ends)
 Z AWARDS — Collaboration Of The Year: Britney Spears and Rihanna (S&M)
 Men’s Health Magazine Awards — Hottest Women of All Time #4 (Herself)

2012 год 

World Music Awards — World’s Best Female Artist (Herself)
World Music Awards — World’s Best Enternainer Of the Year (Herself)
People’s Choice Awards — Favorite Album of the Year (Femme Fatale)
Billboard Awards — Best Dance Artist (Herself)
Billboard Awards — Best Dance Song (Till The World Ends)
Billboard Awards — Favorite Artist (Herself)
Billboard Awards — Most Influential Style (Herself)
NRJ Music Awards — International Female Artist of the Year (Herself)
 Perezzies Awards — Most Improved (Herself)
 Perezzies Awards — Favourite Celeb To Follow On Twitter (Herself)
Forbes Magazine — Forbes Strongest Celeb 100 (Herself) — 2
 E! awards — Celeb Of The Year (Herself)
 VEVOCertified Awards — 100.000.000 Views (123,900,000) («I Wanna Go»)
 VEVOCertified Awards — 100.000.000 Views (111,000,390) («Till The World Ends»)

2013 год 
World Music Awards — World’s Best Female Artist (Herself)
World Music Awards — World’s Best Enternainer Of the Year (Herself)
World Music Awards — World’s Best Song (Scream and Shout) (Herself)
World Music Awards — World’s Best Video (Scream and Shout) (Herself)

World Music Awards — World’s Best Live Act (Herself)

 Much Music Video Awards — International Video of the Year — Artist («Scream and Shout»)

People’s Choice Awards — Favorite Celebrity Judge (Herself)

 Billboard Reader’s Poll — Best Song (Scream and Shout)

FHM — #85 Sexiest Woman in the World (Herself)

 Celebuzz — The Greatest VMA Performance Ever (Herself)

2014 год 
People’s Choice Awards — Favorite Female Artist (Herself)

People’s Choice Awards — Favourite Pop Artist (Herself)
World Music Awards — World’s Best Fanbase (Herself)
Radio Disney Music Awards - Best Song That Makes You Smile («Ooh La La» From The Smurfs 2)

2015 год 

Teen Choice Awards - Style Icon

2016 год 

Billboard Music Awards - Millenium Awards

2017 год 

Radio Disney Music Awards - Icon Awards

2018 год 

 Hollywood Beauty Awards - "Favorite fragrance" (Fantasy In Bloom)
Now Awards - Best Song Of The Now Years
Now Awards - Best Song of the 90’s
Now Awards- Best Now Female

Примечания 

Бритни Спирс
Бритни
Спирс